Барра-ди-Сан-Франсиску () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Эспириту-Санту. Население составляет 	89 244	 человека (на 2010 год). Площадь — 	4 022,318	 км². Плотность населения — 	22,19	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 282 014 490,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3269,57 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,691 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Барра-ди-Сан-Франсиску
 Экопоранга
 Мантенополис
 Агуа-Доси-ду-Норти

Микрорегионы штата Эспириту-Санту